Zbigniew Kruszyński (ur. 1957) – polski pisarz
 Zbigniew Kruszyński (ur. 1960) – polski piłkarz